Condado de Caldwell es el nombre asignado a cuatro condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Caldwell (Carolina del Norte)
 Condado de Caldwell (Kentucky)
 Condado de Caldwell (Misuri)
 Condado de Caldwell (Texas)